Новомиха́йловское — село в Красногвардейском районе (муниципальном округе) Ставропольского края России.

Варианты названия 
 Ново-Михайловка,
 Ново-Михайловское,
 Новомихайловская,
 Новомихайловское (Тамбовка)

География 
Расстояние до краевого центра: 85 км.

Расстояние до районного центра: 16 км.

История 
Населённый пункт основан 21 ноября 1843 года.

В 1921 году в селе было создано сельскохозяйственное товарищество «Набережная».

До 16 марта 2020 года село образовывало упразднённое сельское поселение село Новомихайловское.

Население 

Национальный состав

По итогам переписи населения 2010 года проживали следующие национальности (национальности менее 1 %, см. в сноске к строке «Другие»):

Инфраструктура 
 Культурно-досуговый центр. Открыт 1 октября 1956 года как дом культуры 
 В центре села находится общественное открытое кладбище площадью 30 тыс. м².

Образование 
 Детский сад № 4 «Красная шапочка».
 Средняя общеобразовательная школа № 4. Открыта 10 ноября 1970 года.

Русская православная церковь 
 Храм Архистратига Михаила.

Памятники 
 Братская могила красных партизан, погибших в годы гражданской войны. 1918—1920, 1966 годы.
 Братская могила мирных жителей, расстрелянных фашистами. 1942—1943, 1966 годы. По другим данным мемориал Славы, посвященному воинам Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Открыт 9 мая 1980 года
 Памятник В. И. Ленину. 1965 год.

Примечания 

Населённые пункты Красногвардейского района (Ставропольский край)
Упразднённые муниципальные образования Красногвардейского района Ставропольского края
Упразднённые сельские поселения Ставропольского края
Сельские поселения, упразднённые в 2020 году